Tutto il mondo ride (Vesëlye rebjata) – film sovietico del 1934
Tutto il mondo ride – film italiano del 1952